Rippert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rippert (* 1958), deutscher Beamter und Leiter des Kampfmittelräumdienstes des Landes Bremen
 Guillaume Rippert (* 1985), französischer Fußballspieler
 Hans-Rolf Rippert (1931–2008), deutscher Sänger, siehe Ivan Rebroff
 Heinz Rippert (1912–1989), deutscher Schauspieler, Autor, Theaterregisseur und -intendant
 Horst Rippert (1922–2013), deutscher Pilot und Journalist
 Jean Jacques Rippert († 1724), französischer Musikinstrumentenbauer
 Otto Rippert (1869–1940), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ulrich Rippert (* 1951), deutscher Politiker (PSG)
 Winfried Rippert (1935–2020), deutscher Politiker (CDU)

Rippert ist der Ortsname von:
 Rippert (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis

Siehe auch:
 Ribbert